Патера — тип давньоримських посудин
 Патера — тип позаземних кратерів

Прізвище 

Патера () — чеське прізвище
 Адольф Патера (1819—1894) — чеський хімік
 Адольф Патера (1836—1912) — чеський філолог
 Павел Патера ( 1971) — чеський хокеїст, центральний нападник

Див. також 
 Патер